La saison 2010-2011 est la dix-huitième saison des championnats de hockey sur glace de Slovaquie : l’, la première division, la , second échelon et des autres divisions inférieures.

Saison régulière

Séries éliminatoires

Quarts de finale 
 HC Košice - HC Nitra 4:1 (4:3, 6:0, 3:2 t.a.b., 1:3, 5:0)
 HK ŠKP Poprad - HK 36 Skalica 4:2 (0:2, 2:1, 2:1, 0:1 a.p., 6:3, 1:0)
 HC´05 Banská Bystrica - HKm Zvolen 4:3 (3:5, 3:4, 3:0, 4:3 t.a.b., 1:2 t.a.b., 3:2 t.a.b., 2:1)
 HC Slovan Bratislava - Dukla Trenčín 3:4 (4:2, 4:1, 6:3, 2:3 t.a.b., 1:2, 3:6, 2:5)

Demi-finales 
 HC Košice - Dukla Trenčín 4:0 (9:1, 5:0, 4:3 t.a.b., 5:1)
 HK ŠKP Poprad - HC´05 Banská Bystrica 4:3 (7:5, 1:3, 1:3, 3:2, 4:3, 1:2, 6:4)

Finale 
 HC Košice - HK ŠKP Poprad 4:1(3:1, 3:0, 1:2, 6:1, 4:1)

Barrage de promotion/relégation 
 MsHK Žilina - ŠHK 37 Piešťany  4 : 2 (0:0, 1:1, 3:1)
 MsHK Žilina - ŠHK 37 Piešťany  4 : 2 (2:0, 2:2, 0:0)
 ŠHK 37 Piešťany - MsHK Žilina 1 : 3 (0:0, 0:1, 1:2)
 ŠHK 37 Piešťany - MsHK Žilina 1 : 3 (1:0, 0:0, 0:3)
 MsHK Žilina remporte la série 4-0.

Effectif champion 2010-2011 
 Gardiens de buts : Július Hudáček, Tomáš Halász
 Défenseurs : Ján Tabaček, Marcel Šterbák, Radek Deyl, Ján Homer, Michal Grman, Peter Slimák, Michal Šeda, Peter Huba
 Attaquants : Peter Bartoš, Vladimír Dravecký, Miroslav Zálešák, Michel Miklík, Marek Vorel, Dušan Pašek, Richard Jenčík, Marcel Haščák, Stanislav Gron, Jaroslav Kristek, Martin Frolík, Peter Fabuš, Martin Kriška, Dušan Andrašovský, Marcel Baláž, Tomáš Hričina, Ondrej Gmitter, Oliver Jokeľ
 Entraîneurs : Rostislav Čada, Pavol Zůbek

Références

Voir aussi 

Saison du championnat de Slovaquie de hockey sur glace
Slovaquie
Sport en Slovaquie en 2010
Sport en Slovaquie en 2011